Гаужани има више значења:

 Гаужани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Гаужани (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Гаужани (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Гаужани (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији